Раја дел Сол има више значења:

 Раја дел Сол (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Раја дел Сол, Лаура Тина (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику